Dieta hace referencia a varios artículos:

Alimentación
Dieta (alimentación), selección de alimentos para controlar el peso corporal o la ingesta nutritiva.
 Régimen alimenticio, término para nombrar al conjunto de sustancias alimenticias que se ingieren.

Política
 Dieta (asamblea), asamblea política que forma el Parlamento de ciertos países. Destacan:
 Dieta imperial o Reichstag, antiguo parlamento del Sacro Imperio Romano Germánico y, en ciertas épocas, de Alemania.
 Dieta de Japón o Kokkai, parlamento de dicho país.

Economía
 Dieta (retribución), pago al trabajador como compensación a los gastos realizados durante un desplazamiento por necesidades de su trabajo.